

Patronyme 
Mennesson est un nom de famille français notamment porté par:
 Jean-Baptiste Augustin Prosper Mennesson (1761-1807) : avocat, homme politique, et député français.
 Louis Mennesson (1846-1933) : avocat, homme politique et député français.
 Marcel Mennesson (1884-1976) : industriel et inventeur français.

C'est aussi une partie de patronyme :
 Jean Louis Théodore Mennesson-Tonnelier (1789-1875) : homme politique français.

Affaire judiciaire 
 Affaire Mennesson

Références